Municipio de St. Francis puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:

Municipio de St. Francis (condado de Lee, Arkansas)
Municipio de St. Francis (condado de Greene, Arkansas)
Municipio de St. Francis (condado de Phillips, Arkansas)
Municipio de North St. Francis (Arkansas)
Municipio de South St. Francis (Arkansas)
Municipio de St. Francis (Illinois)